Ducker ou Dücker peut faire référence à :

Personnalités 
  (1938-), romancier américain, écrivain de nouvelles et poète
 Eugen Dücker (1841-1916), peintre romantique allemand de la Baltique
 George Ducker (1871-1952), footballeur canadien
  (fl. 1910-1930), peintre écossais
  (1932-2005), homme politique australien, leader travailliste
  (1922-2014), homme politique américain et procureur
  (1909-2004), botaniste australienne d'origine allemande
 , une famille noble suédoise

Autres 
 , entreprise britannique de cordonniers
 , un lac de Nouvelle-Écosse au Canada

Source de la traduction 

Homonymie